

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Czernice – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Osjaków 
 Czernice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna 
 Czernice – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno 
 Czernice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina 
 Czernice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo 
 Czernice – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno
 Czernice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Pyrzyce

Miejscowości na Białorusi 
 Czernice – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie żytkowickim, w sielsowiecie Ozierany
 Czernice – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Inne 
 Czernice – zlikwidowany przystanek kolejowy w Czernicach w województwie zachodniopomorskim
 Czernice – zlikwidowany przystanek kolejowy w Czernicach w województwie  mazowieckim

Zobacz też 
 Czernice Borowe
 Nowe Czernice
 Gmina Czernice Borowe